Radio Islam steht für:

 Radio Islam (Schweden), früherer Sender in Schweden, heute Website von Ahmed Rami, ein Holocaustleugner und antisemitischer Propagandist. 
 Radio Islam (Südafrika), Sender in Südafrika
 Radio Islam (Iran), iranischer Rundfunksender
 Radio Islam (Vereinigte Staaten), US-amerikanischer Webradiosender